Nijgh & Van Ditmar, Nederlands uitgeverij
 Nijgh (reclamebureau), Nederlands reclamebureau
 Astrid Nijgh, Nederlands zangeres
 Boy Nijgh, Nederlands voetballer
 Lennaert Nijgh, Nederlands tekstdichter